Клюки — топоним:

Польша 
 Клюки — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белхатувский повят, Лодзинское воеводство.
 Клюки (гмина Волошин) — село в Мазовецком воеводстве;
 Клюки (гмина Клюки) — село в Лодзинском воеводстве;
 Клюки (гмина Миньск-Мазовецки) — село в Мазовецком воеводстве;
 Клюки (гмина Пшелевице) — село в Западно-Поморском воеводстве;
 Клюки (гмина Смолдзино) — село в Поморском воеводстве.

Россия 
 Клюки — деревня в Красногородском районе Псковской области.

Украина 
 Клюки — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Клюки — село в Дубенском районе Ровненской области.